Колдыбай— деревня  в Идринском районе Красноярского края в составе Добромысловского сельсовета.

География 
Находится  примерно в 27 километрах по прямой на северо-запад от районного центра села Идринское.

Климат 
Климат резко - континентальный с холодной зимой и жарким летом, суровый, с большими годовыми и суточными амплитудами температуры. Максимальная высота снежного покрова 46 см. Среднемесячная температура января -21,1 ºС, июля +18,4 ºС. Продолжительность безморозного периода составляет 100 дней. Средняя дата последнего заморозка – 29 мая, первого заморозка – 7 сентября. Вегетационный период (с температурами выше +5ºС) длится 157 дней. Годовая сумма осадков составляет 387 мм, причем большая ее часть выпадает в теплый период года (81 % от годовой суммы).

Население 
Постоянное население составляло 34 человек в 2002 году (100% русские),  23 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Идринского района